Il doppio del torneo di tennis Melbourne Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Francisco González e Matt Mitchell che hanno battuto in finale Syd Ball e Rod Frawley 7–6, 7–6

Teste di serie 

 Steve Denton /  Mark Edmondson (quarti di finale)
 Syd Ball /  Rod Frawley (finale)

 John Alexander /  John Fitzgerald (semifinali)
 David Graham /  Laurie Warder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Indoor 1982